Demontez Stitt – cestista statunitense
 Kevin Stitt – politico statunitense
 Marguerite Stitt Church – politica e psicologa statunitense
 Sonny Stitt – sassofonista statunitense